Luis Araquistáin (1886-1959), journaliste, écrivain, diplomate et homme politique républicain espagnol.

 José Araquistáin (1937-), joueur de football espagnol.